Božanovići (Kalinovik, BiH)
Božanovići, kod Nevesinja, BiH
Božanovići (Foča-Ustikolina, BiH)